Laserpitium nestleri är en flockblommig växtart som beskrevs av Hubert Félix Soyer-Willemet.

Laserpitium nestleri ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten Laserpitium nestleri turolensis.

Källor 

Spenörter
nestleri